Le nom Larry a été utilisé pour quelques cyclones tropicaux dans le monde, soit dans l'océan Atlantique et le Pacifique Sud.

Atlantique Nord 

 Tempête tropicale Larry (2003) qui a touché terre dans l'État de Tabasco au Mexique, causant des inondations et cinq morts ;
 Ouragan Larry (2021), un ouragan capverdien qui a atteint la catégorie 3 dans l'Atlantique tropical avant de passer à l'est des Bermudes après avoir faibli à la catégorie 1 et de se diriger vers Terre-Neuve.

Pacifique Sud 

 Cyclone Larry (2006), un cyclone tropical sévère qui a touché terre près d'Innisfail (Queensland) en Australie et causé environ  en  dommages ce qui a mené le retrait de ce nom dans les listes futures de la région australienne.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme